Biston lomasaria är en fjärilsart som beskrevs av Cottam 1923. Biston lomasaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
lomasaria